Lichtenstein, či Liechtenstein, respektive Lichtenštejn může mít následující významy:

 Lichtenštejnsko – alpský stát ležící mezi Rakouskem a Švýcarskem, jeden z nejmenších států Evropy

místní název
 Lichtenstein (Bádensko-Württembersko) – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Lichtenstein (zámek) – zámek ve stejnojmenné obci v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Lichtenstein (Sasko) – město v německé spolkové zemi Sasko
 Liechtenstein (hrad) – hrad v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Lichtenstein (Laives) – hrad v jihotyrolské obci Laives (Leifers) u Bolzana

šlechtické rody
 Lichtenštejnů (něm. von Liechtenstein)
 Lichtenštejn-Kastelkornů (něm. von Liechtenstein-Kastelkorn)

příjmení
 Alfred Lichtenstein (1889–1914) – německý právník, expresionistický spisovatel a básník
 David Lichtenstein (* 1954) – americký hudebník
 Martin Lichtenstein (1780–1857) – německý lékař, cestovatel a zoolog
 Mitchell Lichtenstein (* 1956) – americký herec a režisér
 Roy Lichtenstein (1923–1997) – americký výtvarník
 Vincenz Liechtenstein (1950–2008) – politik Rakouské lidové strany

jiný význam
 Lichtenstein (radar) – německý letecký druhoválečný radar

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení